Família, unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos
Família (biologia), classificação taxonómica da Biologia
Família (química)

Música 
  Família - num conjunto instrumental ou vocal, grupo de executantes do mesmo tipo de instrumento ou mesma classificação vocal 
Cordas
Sopros (madeiras e metais)
Percussão
 Família, álbum de João Alexandre 
 Família, álbum de Regis Danese 
 "Família", canção da banda brasileira Titãs

Outros 
Família linguística, grupo de línguas originada num mesmo substrato primário
Família, organização mafiosa
Desambiguação

no:Familie#Andre betydninger